Ordoño es un nombre propio masculino que hace referencia a varios artículos:

Ordoño Álvarez (1198-1285)
Ordoño de Astorga (? - c. 1065) 
Ordoño Bermúdez (? - 1042) 
Ordoño Ordóñez (?-después de 1073)
Ordoño Ramírez el Ciego (c. 981 – antes de 1024) 
Ordoño I de Asturias (821-866),
Ordoño II de León (871-924)
Ordoño III de León (c. 925-956)
Ordoño IV de León El Malo (c. 925-962 o 963)

Nombres masculinos